Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1946 года прошёл 2 — 3 февраля в Тронхейме (Норвегия). Чемпионат проводился на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 3000 метров и 5000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 18 конькобежцев из 4 стран. Чемпионом Европы стал шведский скороход Гёте Хедлунд, призёрами — норвежец Ааге Йохансен и представитель СССР Николай Петров.

Результаты 

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Февраль 1946 года
Спорт в Норвегии в 1946 году
Международные спортивные соревнования в Тронхейме
Чемпионаты Европы в 1946 году
Чемпионаты Европы в Норвегии